Nositelky jména Hedvika Přemyslovna:

 Hedvika Přemyslovna (1211) – manželka Fridricha I. z Brehny, dcera Děpolta I.
 Hedvika Přemyslovna (jeptiška) – jeptiška, dcera Přemysla Otakara I.